Цвилин може бити:

 Цвилин (Подгорица), насељено мјесто у општини Подгорица, Република Црна Гора
 Цвилин (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Цвилин (Фоча-Устиколина), насељено мјесто у општини Фоча-Устиколина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ